IHP eller ihp kan syfta på: 

 IHP – ett mellanstatligt program i FN om vattenforskning, se International Hydrological Programme
 IHP – ett institut vid Sorbonne-universitetet, se Institut Henri Poincaré
 ihp – effekten inte mätt med en dynamometer, utan beräknad utifrån motorns cylindertryck, se Indicated horsepower